

Sigle 

Le sigle BADR peut signifier :
 Banque de l'agriculture et du développement rural, une banque commerciale algérienne ;
 en géologie, basalte-andésite-dacite-rhyolite, ou série calco-alcaline, une série magmatique.

Sciences humaines et sociales 
 La bataille de Badr s'est déroulée le 13 mars 624 en Arabie.